Kontakthof  ist:
 eine Einrichtung in manchen Bordellen, die der Anbahnung von Kontakten zwischen Freiern und Prostituierten dient
 ein Lied der Toten Hosen auf dem Album Opel-Gang 
 Kontakthof (Pina Bausch),  ein Tanztheaterstück von Pina Bausch
 Kontakthof (Geologie), eine geologische Formation